Гереро:

 Гереро — народ, живущий в основном в Намибии, а также в Ботсване и Анголе.
 Гереро — язык народа гереро.